bł. Dionizy Pamplona Polo (1868–1936) – hiszpański pijar, męczennik
 bł. Dionizy Wincenty Ramos (1871–1936) – hiszpański franciszkanin, męczennik
 bł. Dionizy Ludwik Molinos Coloma (1890–1936) – hiszpański brat szkolny, męczennik
 bł. Dionizy od Narodzenia Pańskiego (1600–1638) – francuski karmelita, misjonarz, męczennik

Zobacz też:
 Święty Dionizy